Murphy Island ist der Name folgender Inseln

in den Vereinigten Staaten:
 Murphy Island (Florida)
 Murphy Island (Missouri)
 Murphy Island (Nebraska)
 Murphy Island (Pennsylvania)
 Murphy Island (South Carolina)

in Neuseeland:
 Murphy Island (Neuseeland), südlich von /

in Palau:
 Murphy Island (Palau)